

Населені пункти та їхні частини

 Карчунек — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Карчунек — село в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Карчунек — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Карчунек — частина міста Калушин у Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Карчунек — частина села Кемпа в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Карчунек — частина села Гонятичі (Гонятиче) в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Карчунек — частина села Вишнів (Вішнюв) у гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Карчунек — частина села Влодзімежув у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Карчунек — частина села Слуґоциці в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Карчунек — частина села Кацпровиці в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Карчунек — частина села Янковичі (Янковіце) в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Карчунек — частина села Ріплин (Жеплін) у гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Карчунек — частина села Бедльно в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Карчунек — частина села Кухари в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Карчунек — колонія в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Карчунек — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки